Buzura subocularia är en fjärilsart som beskrevs av Paul Mabille 1893. Buzura subocularia ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
subocularia